Микола Андреєв:
 Андреєв Микола Андрійович (1873–1932) — російський радянський скульптор
 Андреєв Микола Миколайович (1880–1970) — радянський фізик, академік АН СРСР
 Андреєв Микола Петрович (1892–1942) — російський фольклорист, літературознавець

Сторінки зі списками однофамільців-тезок